Dit is een lijst van planetoïden 43701-43800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (43701) - || 1115 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43702) - || 1142 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43703) - || 1276 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43704) - || 3225 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43705) - || 1131 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43706) Iphiklos || 1416 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43707) - || 2050 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43708) - || 2126 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43709) - || 2284 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43710) - || 2907 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43711) - || 3005 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43712) - || 5054 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43713) - || 5104 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43714) - || 1048 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43715) - || 1084 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43716) - || 1096 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43717) - || 2023 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43718) - || 2208 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43719) - || 2666 T-3 || 11 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43720) - || 4301 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43721) - || 4433 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43722) - || 1968 OB || 18 juli 1968 || C. Torres, S. Cofre
|-
| (43723) - || 1975 SZ1|| 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (43724) Pechstein || 1975 UY || 29 oktober 1975 || F. Börngen
|-
| (43725) - || 1978 RK9|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (43726) - || 1978 UJ5|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (43727) - || 1979 MQ2|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (43728) - || 1979 MA3|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (43729) - || 1979 MS3|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (43730) - || 1979 MK4|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (43731) - || 1979 ML5|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (43732) - || 1979 MO7|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (43733) - || 1979 MV7|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (43734) - || 1979 MY7|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (43735) - || 1981 DQ1|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (43736) - || 1981 DL2|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (43737) - || 1981 EU3|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (43738) - || 1981 ED6|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (43739) - || 1981 EP7|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (43740) - || 1981 EM9|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (43741) - || 1981 ES10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (43742) - || 1981 EX12|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (43743) - || 1981 EK16|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (43744) - || 1981 EX17|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (43745) - || 1981 EN22|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (43746) - || 1981 EH31|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (43747) - || 1981 EX31|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (43748) - || 1981 ET37|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (43749) - || 1981 EG46|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (43750) - || 1981 QG3|| 25 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (43751) Asam || 1982 UD4|| 19 oktober 1982 || F. Börngen
|-
| (43752) - || 1982 US5|| 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (43753) - || 1982 VN3|| 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (43754) - || 1983 AA || 9 januari 1983 || B. A. Skiff
|-
| (43755) - || 1983 RJ1|| 5 september 1983 || Oak Ridge Observatory
|-
| (43756) - || 1984 CE || 10 februari 1984 || J. Gibson
|-
| (43757) - || 1984 DB1|| 27 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (43758) - || 1985 QY2|| 17 augustus 1985 || E. F. Helin
|-
| (43759) - || 1986 QW2|| 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (43760) - || 1986 QD3|| 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (43761) - || 1986 QQ3|| 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (43762) - || 1986 WC1|| 25 november 1986 || Z. Vávrová
|-
| (43763) - || 1987 KF1|| 30 mei 1987 || C. S. Shoemaker
|-
| (43764) - || 1988 BL5|| 28 januari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (43765) - || 1988 CF4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (43766) - || 1988 CR4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (43767) - || 1988 CP5|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (43768) - || 1988 CH7|| 15 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (43769) - || 1988 EK || 10 maart 1988 || J. Alu
|-
| (43770) - || 1988 EX1|| 13 maart 1988 || P. Jensen
|-
| (43771) - || 1988 TJ || 3 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (43772) - || 1988 TV1|| 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (43773) - || 1989 AJ || 4 januari 1989 || M. Arai, H. Mori
|-
| (43774) - || 1989 CO2|| 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (43775) Tiepolo || 1989 CA6|| 2 februari 1989 || F. Börngen
|-
| (43776) - || 1989 GP2|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (43777) - || 1989 RK1|| 3 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (43778) - || 1989 SY3|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (43779) - || 1989 SQ5|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (43780) - || 1989 SL8|| 23 september 1989 || H. Debehogne
|-
| (43781) - || 1989 TB3|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (43782) - || 1989 US2|| 29 oktober 1989 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (43783) - || 1989 UX7|| 24 oktober 1989 || L. I. Chernykh
|-
| (43784) - || 1989 XR1|| 2 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (43785) - || 1989 YC6|| 29 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (43786) - || 1990 QA8|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (43787) - || 1990 QR8|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (43788) - || 1990 RB3|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (43789) - || 1990 SN9|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (43790) Ferdinandbraun || 1990 TY3|| 12 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (43791) - || 1990 UK5|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (43792) - || 1990 VY1|| 11 november 1990 || T. Seki
|-
| (43793) - || 1990 VK7|| 13 november 1990 || C. S. Shoemaker
|-
| (43794) - || 1990 YP || 19 december 1990 || T. Seki
|-
| (43795) - || 1991 AK1|| 15 januari 1991 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (43796) - || 1991 AS1|| 14 januari 1991 || E. F. Helin
|-
| (43797) - || 1991 AF2|| 7 januari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (43798) - || 1991 GW8|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (43799) - || 1991 PZ10|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (43800) - || 1991 PP13|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt|}

Planetoïdenlijsten